

Населённые пункты 

 Елеч (Фоча) — село в общине Фоча, Республика Сербская, Босния и Герцеговина
 Елеч (Хаджичи) — село в общине Хаджичи, Федерация Боснии и Герцеговины

История 

 Елеч (крепость) — средневековая крепость в Сербии